Rosita Airport är en flygplats i Nicaragua. Den ligger i kommunen Municipio de Rosita i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, i den centrala delen av landet. Rosita Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Rosita Airport är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Närmaste samhälle är Rosita.

I omgivningarna runt Rosita Airport förekommer städsegrön lövskog och jordbruksmark.

Källor 

Flygplatser i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte
Kontrollbehov inkommande wikilänkar